Champions League 2000 steht für:
 CAF Champions League 2000, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2000, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2000/01
 Champions League